Sveti Justin je lahko:
 Sveti Justin
 Sveti Justin de Jacobis